Cisse peut désigner :

Hydrologie
 Cisse est une rivière française des départements d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, affluent de rive droite de la Loire.

Toponymie
en Pologne
 Cisse, un village dans la voïvodie de Mazovie